Frydenlund har flere betydninger:

 Frydenlund – ejendom i Vedbæk
 Bogforlaget Frydenlund – dansk forlag
 Knut Frydenlund (1927-1987) – norsk politiker og forfatter